Associació Internacional de Foment, entitat del Banc Mundial per a ajudar en el desenvolupament econòmic dels països més pobres
 Força Imperial Australiana (del seu nom en anglès Australian Imperial Force), nom de les unitats militars de voluntaris australians que van participar en la Primera i Segona Guerra Mundials
 American Indian Federation, moviment polític històric d'amerindis dels Estats Units
 Agrupació Insular de Formentera, secció del Partit Socialista de les Illes Balears a Formentera
 Arakan Independence Front, partit polític històric de l'estat d'Arakan, a Birmània
 Aliança Internacional de Dones (del seu nom en francès Alliance Internationale des Femmes), organització no governamental internacional per a la promoció dels drets de les dones
 Autoritat d'Informació Financera, institució de la Ciutat del Vaticà per a lluitar contra els delictes monetaris
 Mjällby AIF (de l'acrònim en suec Allmänna Idrottsförening), club de futbol del comtat de Blekinge (Suècia)
 Arab Image Foundation, organització sense ànim de lucre dedicada a la preservació de fotografies relacionades amb el Món Àrab
 Argumenty i Fakty, setmanari d'informació general en llengua russa
 .aif també és l'extensió dels fitxers d'Audio Interchange File Format, estàndard tècnic per a àudio digital